«Рэкет» («…путём угроз, насилия и шантажа») — российский пятисерийный телевизионный фильм, детективный триллер студии «Ленфильм» и ТПО «Союзтелефильм», снятый в 1992 году Эрнестом Ясаном по сценарию, написанному в соавторстве с Виктором Мережко. Работа над картиной началась в 1989 году и изначально планировалось снять 15-серийный фильм. Прототипом для главного героя стала личность петербургского тележурналиста Александра Невзорова. Телевизионная премьера состоялась по «ОРТ» 22 (1 серия) и 26-29 мая (2-5 серии) 1995 года.

Сюжет 
Телевизионная программа «Радар», а равно и её ведущий Алексей Корнилов (Владимир Ерёмин), благодаря своим скандальным материалам, посвящённым преступной стороне жизни города, невероятно популярна у зрителей. К тому же деятельность Корнилова вызывает недовольство местной преступной группировки после того, как он берёт интервью у Гридасова, одного из авторитетов уголовного мира. Гридасова на следующий день находят мёртвым. Корнилов тайно снимает на видео его похороны, на которые собрались преступники всех мастей.

Видеокассета со съёмкой похорон и сам журналист становятся объектами настоящей охоты со стороны организованной преступности.

Тем временем на след группировки выходит капитан милиции Дмитрий Глазков (Сергей Шкаликов), узнавший о поставках крупных партий наркотиков в гробах с телами погибших солдат. Пути Глазкова и Корнилова пересекаются…

В ролях 
 Владимир Ерёмин — Алексей Дмитриевич Корнилов, тележурналист (прототип — Александр Невзоров)
 Сергей Шкаликов — Дмитрий Сергеевич Глазков, капитан милиции, бывший «афганец»
 Наталья Данилова — Алёна, жена Корнилова
 Анна Самохина — Настя, дочь Сабура
 Ирина Климова — Люся, журналист
 Виктор Ильичёв — Витя, оператор Корнилова
 Александр Демьяненко — Обозов Гаврила Иванович
 Владимир Юматов — Титов, редактор
 Иван Мережко — Ваня, сын Корнилова
 Александр Сластин — Борис
 Виктор Мережко — Сабур Владимир Иванович, адвокат (роль озвучивал Николай Буров)
 Михаил Васьков — Коля, шофёр «Москвича»
 Аркадий Коваль —  Виктор «Шплинт», племянник Обозова
 Андрей Ургант — Андрей Львович Свиридов, директор универмага
 Валерий Смоляков — Леонид Иванович Смоляков, председатель Гостелерадио
 Валерий Кузин — Иван Макарович Паршин
 Болот Бейшеналиев — Мустафа Калабаев
 Николай Лавров — Геннадий Бармин, генерал
 Виктор Степанов — Виктор Фёдорович Пантелеев (роль озвучивал Вадим Яковлев)
 Юрий Кузнецов — капитан ОБХСС Ветров
 Юрий Соловьёв — начальник автомастерской
 Генрикас Кураускас — Евгений Гридасов
 Габриэль Воробьёв — Валери, модель
 Юрий Гальцев — наркокурьер Сырулиев
 Юрий Башков — милиционер
 Валерий Кравченко — Олег Павлович Дегтярь, директор мясокомбината
 Татьяна Иванова — Таня, соседка Корниловых
 Ольга Волкова — Клавдия Петровна, мать Мельникова
 Александр Суснин (4 и 5 серии) — сторож на кладбище
 Иван Криворучко — прокурор
 Виктор Михайлов — Дегтярь, инженер на мясокомбинате
 Ольга Самошина — Анна Борисовна Матросова, заведующая секцией скобяных изделий в универмаге
 Светлана Киреева — мать Виктора «Шплинта»
 Анатолий Журавлёв — Филимонов, подсудимый, один из братьев
 Ивар Калныньш — Сергей Гридасов
 Самвел Мужикян — наркоман-бандит
 Станислав Ландграф — Валентин Степанович Николаев, участник презентации
 Шерхан Абилов — сотрудник КГБ
 Геннадий Ветров — камео
 Андрей Краско — клоун
 Дмитрий Нагиев — задержанный в камере, эпизод
 Владимир Зайцев — эпизод

Ссылки 
 «Телерепортёр против адвоката. И драматурга» / Инна Ткаченко Газета Коммерсантъ, № 11 (164), 17.10.1992] (рецензия).

Примечания 

Телевизионные мини-сериалы 1990-х годов
Телесериалы России, запущенные в 1992 году
Телесериалы России, завершённые в 1992 году
Телесериалы студии «Ленфильм»
Телесериалы, снятые по заказу ТПО «Союзтелефильм»
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала ТНТ
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Фильмы по сценариям Виктора Мережко
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Санкт-Петербурге
Фильмы о журналистах
Фильмы-триллеры России
Александр Невзоров